Суперкубок Бельгії з футболу 2004 — 25-й розіграш турніру. Гра відбулася 22 грудня 2004 року між чемпіоном Бельгії «Андерлехт» та володарем кубка Бельгії «Брюгге».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2004
Бельгія
2004 у бельгійському спорті